Szwajcaria
 Münchwilen – okręg w kantonie Turgowia
 Münchwilen – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Laufenburg
 Münchwilen – gmina w kantonie Turgowia, w okręgu Münchwilen